Az édes élet, Federico Fellini 1960-as filmje
 Édes élet, a KFT együttes 1988-as albuma
 Édes élet, A TV2-n futó valóságshow.